Sierpc – miasto w województwie mazowieckim, siedziba władz powiatu sierpeckiego
 Sierpc – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie sierpeckim
 Sierpc – gromada
 Sierpc – stacja kolejowa w Sierpcu, w województwie mazowieckim
 Sierpc – planetoida z pasa głównego planetoid

Zobacz też 
 Dekanat sierpecki, Powiat sierpecki, Sierpc Wąskotorowy

Nazwy miejscowości w Polsce